Hrvatska:
 Vrhovci, naselje u sklopu Grada Čabra
 Crkveni Vrhovci, naselje u sastavu grada Požege
 Gradski Vrhovci, naselje u sastavu grada Požege
 Gornji Vrhovci (Vrhovci Mitrovački), naselje u općini Velikoj

Slovenija:
 Vrhovci (Črnomelj, Slovenija), naselje u općini Črnomelju
 Vrhovci (Ljubljana, Slovenija), ljubljansko predgrađe